Madge bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Madge (Oklahoma)
 Madge (Tennessee)
 Madge (Wisconsin), im Washburn County
 Madge (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin

Personen:
 Charles Madge (1912–1996), englischer Dichter und Journalist
 Graham Madge (* 1920), englischer Ornithologe und Naturschützer
 John Madge, englischer Soziologe und Bruder von Charles Madge
 Robert Madge, Gründer von Madge Networks
 Steve Madge (1948–2020), englischer Ornithologe und Autor